Fort X ist der Name folgender Befestigungsanlagen:

 Fort X der Festung Warschau
 Fort X des Festungsrings Köln